Nikolaikirche, in tedesco chiesa di San Nicola

 Nikolaikirche ad Amburgo
 Nikolaikirche a Berlino
 Nikolaikirche a Berlino-Spandau
 Alte Nikolaikirche a Francoforte sul Meno
 Nikolaikirche ad Eilenburg
 Nikolaikirche a Lipsia
 Nikolaikirche a Potsdam